Владимир Алексић је име које се односи на више особа:
 Владимир Алексић (1872−1911), српски пилот и лекар.
 Владимир Алексић (1882−1932), српски политичар.
 Владимир Алексић (1959), српски телевизијски и позоришни редитељ и сценариста.
 Владимир Алексић (1977), српски глумац и водитељ 
 Владимир Алексић (1961), српски сликар наивац